distikstof, N2 is de chemische formule ervan
N2 'Italia' een luchtschip
een type zware bedrijfswagen
de tweede wet van Newton
 het n2 monitoring-systeem
een verkeersweg:
N2 (België)
RN2 (Benin)
N2 (Frankrijk)
N2 (Frans-Guyana)
N2 (Ghana)
N2 (Ierland)
N2 (Luxemburg)
N2 (Marokko)
N2 (Nederland), zie Rijksweg 2
N02 (Oekraïne)
N2 (Portugal)
N-II (Spanje)
N2 (Zuid-Afrika)
N2 (Zwitserland)